NLP est un sigle qui peut signifier :

Politique 
 National Labour Party, un parti politique au Kenya ;
 National Liberal Party, voir

Informatique 
 Natural Language Processing, traitement automatique du langage naturel ;
 Nonlinear programming, en français Optimisation non linéaire

Autre 
 Neuro-Linguistic Programming, programmation neuro-linguistique ;